Kalali est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Kalali, ancien nom de la communauté rurale de Ghukasavan
Kalali, ancien nom de la ville de

, banlieue de la ville de Vadodara, Gujarat

, village de la province de Lorestan
, village de la province d'Azerbaïdjan oriental

Voir aussi

Homonymie de toponyme